Jan Kaňka ist der Name folgender Personen:

* Jan Kaňka (Autor) (1897–1966), tschechischer Autor, Herausgeber und Übersetzer
 Jan Kaňka (Komponist) (* 1977), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Johann Nepomuk Kaňka